Dienstordnung bezeichnet:
 Allgemeine Dienstordnung, die Verwaltungsvorschrift eines Landes, mit der die Pflichten der beamteten Lehrkräfte konkretisiert werden
 Bereitschafts- und Notfalldienstordnungen der Kassenärztlichen Vereinigungen
 Dienstordnung für Notarinnen und Notare, eine bundeseinheitliche Verwaltungsverfügung der Landesjustizverwaltungen
 Dienstordnung (Sozialversicherung), die Rechtsgrundlage für die Dienstverhältnisse der Angestellten einer Berufsgenossenschaft oder einer Krankenkasse
 Dienstordnung 1994, das Gesetz über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien
 Notdienstordnung einer Apothekerkammer